Стелла Кокс (; род. 7 ноября 1990 года в Риме, Италия) — итальянская и британская порноактриса. Лауреат премии XBIZ Award в категории «Лучшая иностранная исполнительница года» (2018).

Карьера 
Родилась в Италии, но позднее переехала в Великобританию.

Начала карьеру в порноиндустрии в возрасте 23 лет в 2013 году со съёмок для британских порностудий. Впервые снялась в сцене анального секса в декабре 2014 года в видео British Girl’s First Anal Sex студии Mofos. Снимается в фильмах со сценами традиционного, лесбийского, межрасового, анального секса и двойного проникновения.

Снимается для таких известных студий как Brazzers, DDF Network, Digital Playground, Evil Angel, Girlfriends Films, Kink, Naughty America, Private и других.

В сентябре 2017 года Стелла была названа эротическим сайтом iStripper «Талантом месяца» (Talent of the Month).

В январе 2018 года была объявлена победительницей XBIZ Award в категории «Лучшая иностранная исполнительница года».

По данным сайта IAFD на май 2019 года, снялась в более чем 280 порнофильмах.

Помимо итальянского, владеет английским и французским; некоторое время учила шведский.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2015 — Amazing Tits 5
 2015 — Let’s Try Anal 20
 2016 — Dime Piece
 2016 — Exquisite Slits
 2016 — Just Do Her
 2016 — Mountain Crush
 2016 — Prison Lesbians 4
 2017 — Cuckold Lives
 2017 — Lovers Reunited
 2017 — Sex, Brits and Rock N’ Roll
 2017 — Stay With Me
 2017 — Tits and Oil 3

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN
 Стелла Кокс в базе данных European Girls Adult Film Database (EGAFD)
 Стелла Кокс на сайте Eurobabeindex

Порноактрисы Италии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в Великобританию из Италии